El término fimo puede referirse:

 A un sinónimo de estiércol o cieno, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española.
 A Fimo, una conocida marca alemana de masa o pasta de moldear, plastilina para horno o arcilla polimérica.